Rodenstein steht für:

 Rodenstein (Adelsgeschlecht), eine südhessische Adelsfamilie
 Burg Rodenstein, Ruine im Odenwald
 ein Gipfel der Ehrenbürg (Walberla), 532 m (früher auch: Bodenstein)
 Ort im Kreis Goldap, Ostpreußen, heute Rudzie

Rodenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Anton von Rodenstein (1579–1652), deutscher Geistlicher, Bischof von Worms
 Hans III. zu Rodenstein (1418–1500), Odenwälder Ritter und Vorbild für Sagengeschichten
 Heinrich von Rodenstein (1769–1857), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Heinrich Rodenstein (1902–1980), deutscher Pädagoge
 Marianne Rodenstein (* 1942), deutsche Soziologin
 Maximilian Joseph Überbruck von Rodenstein (1810–1903), Ministerialrat und Landtagskommissar 
 Philipp von Rodenstein (1564–1604), Bischof von Worms

Siehe auch:
 Rodensteiner
 Haus Rodensteiner, Baudenkmal in Eisenach
 Rotenstein
 Rothenstein (Begriffsklärung)